Месторождение им. В. Гриба (Верхотинское месторождение) — алмазное месторождение на территории Мезенского района Архангельской области. Расположено в 130 км к северо-востоку от административного центра области, Архангельска, и в 30 км от другого алмазного месторождения — им. Ломоносова. Включает в себя только одну кимберлитовую трубку, названную тем же именем.

Месторождение названо в честь Владимира Павловича Гриба, бывшего главного геолога ОАО «Архангельское геологодобычное предприятие».

История освоения 
Кимберлитовая трубка месторождения была открыта в феврале 1996 года. Защита запасов произведена в 2005 году. Доразведка месторождения завершена в 2010 году. Подготовкой технического проекта разработки месторождения занимается ОАО «Архангельскгеолдобыча».

В марте 2009 года победителем тендера на разработку проектной документации горно-обогатительного комбината для месторождения Гриба стало ОАО «Гипроруда». Контракт был заключён 16 июля того же года. Названная стоимость работ составляет 240 млн рублей. Разработка документации была выполнена в 2010 году.

Добыча алмазов ведётся с ноября 2013 года. На январь 2014 года разведанные (категория C1) запасы алмазов в месторождении составляли 70,58 млн карат, предварительно оценённые — 14,60 млн карат.

Борьба за месторождение 
 канадская компания Archangel Diamond Corporation (ADC), владелец — южно-африканская корпорация De Beers;
 российская компания «Архангельскгеолдобыча» (акционерная форма собственности с 1995 года, владелец — ОАО «Лукойл»).

С 1993 года Архангельскгеолдобыча владела лицензией на право пользования Верхотинскими недрами. В 1994 году ею совместно с ADC была основана совместная компания «Алмазный берег» (доли соответственно 60 % и 40 %). По условиям соглашения российская сторона должна была передать лицензию на право пользования недрами месторождения совместной компании после того, как канадская сторона обеспечит достаточный объём инвестиций на доразведку и разработку месторождения.

В 1998 году инвестиции со стороны ADC были заморожены, по словам канадской компании, из-за невыполнения обязательств российской стороной. По оценкам ADC, канадская сторона на тот момент вложила в проект около $30 млн. В свою очередь российская сторона оценила собственные инвестиции в проект в размере $25 млн, а канадские — всего в $7 млн.

С 2001 года компания ADC подавала исковые требования на возмещение убытков в размере $4,8 млрд, в том числе: $1,2 млрд фактических убытков и $3,6 млрд — штрафных санкций. Дело рассматривалось несколькими судами: судом Архангельской области, судом Денвера, апелляционным и Верховным судами Колорадо, Федеральным судом США и Стокгольмским арбитражем. Однако во всех случаях в удовлетворении претензий канадской стороны было отказано.

В апреле 2008 года между сторонами был заключён контракт стоимостью $225 млн на приобретение 49,99 % акций компании Архангельскгеолдобыча. Однако сделка была расторгнута ADC в одностороннем порядке в связи с наступившим финансовым кризисом и изменениями в законодательстве России. Одна из причин — требование российских властей на переработку добываемого сырья только на территории страны.

Общественные слушания 
26 января 2011 года состоялись общественные слушания по проекту освоения недр. Первые слушания проводились в деревне Сояна Мезенского района. Несмотря на то, что деревня находится более чем в 100 км от месторождения, она стоит на берегу одноимённой реки Сояна, берущей своё начало около рудника. Компания пообещала в 2015 году перечислить в бюджет деревни 14 млн рублей (при том, что годовой бюджет деревни на тот момент составлял 2,5 млн рублей, включая районные субсидии), а также 67 и 520 млн рублей в бюджеты района и области соответственно. Помимо этого шла речь о постройке в Мезени школы на 440 учеников (за 200 млн рублей) и создании 150 рабочих мест на руднике. 19 сентября 2011 года была организована поездка общественности Мезенского района на месторождение.

Месторождение 
Приблизительные запасы полезных ископаемых месторождения составляют 100 млн карат. Из них 58,4 млн карат предполагается добывать в течение 16 лет открытым способом (разработка карьером) на глубину до 460 метров, а остальные — подземным. Диаметр кимберлитовой трубки составляет 1,6 км.

Лицензии 
 АРХ13267КР: 22 августа 2005 года — 29 декабря 2018 года, ОАО «Архангельскгеолдобыча», на право пользования недрами для геологического изучения, разведки и разработки месторождений.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гриба
Гриба